Aceasta este o listă de filme istorice lansate în anii 1980.

Note

1980

1980
istorice